en anglais signifient en français « sept secondes ». Cela peut faire référence à :

Musique 
 7 Seconds, un groupe de punk américain formé depuis 1980.
 7 Seconds, une chanson interprétée par Youssou N'Dour et Neneh Cherry en 1994.
 7 Seconds of Love, un groupe britannique de ska formé depuis 2004.

Cinéma 
 7 Seconds, un film américain de Simon Fellows sorti en 2005.

Télévision 
 7 Seconds, le titre original du  de la saison 3 de la série télévisée Esprits criminels, diffusé en 2007.
 7 Seconds, une série américaine diffusée sur Netflix en 2018.

Voir aussi 
 7 (nombre)
 Seconde (temps)